Герш И́цкович Бу́дкер (в быту Андрей Михайлович; 1 мая 1918, Новая Мурафа, Ямпольский уезд, Подольская губерния, Украинская Народная Республика — 4 июля 1977, Новосибирск, Новосибирская область, РСФСР, СССР) — советский учёный-физик, профессор, академик АН СССР с 1964 года (член-корреспондент АН СССР с 1958 года). Основатель и первый директор Института ядерной физики Сибирского отделения АН СССР. Автор многочисленных открытий и изобретений в области физики плазмы и физики ускорителей. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002, посмертно).

Биография 
Герш Будкер родился 1 мая 1918 года в местечке Новая Мурафа Ямпольского уезда Подольской губернии Российской империи (ныне — в составе села Мурафа Шаргородского района Винницкой области Украины). Отец был убит бандитами во время одного из погромов евреев в период гражданской войны в России вскоре после его рождения, и будущий физик воспитывался матерью. Учился в средней школе в Виннице.

В 1941 году окончил Московский университет.

С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт добровольцем, хотя и имел бронь, которая освобождала его от призыва как специалиста, нужного оборонной промышленности. До конца войны служил на Дальнем Востоке зенитчиком. Демобилизовался в 1945 году.

В 1945 году поступил на работу в Институт атомной энергии АН СССР (тогда Лаборатория № 2 АН СССР). Первой его научной задачей стал анализ динамики частиц в циклотроне. Далее занимался теорией управления уран-графитовыми атомными реакторами. В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Последние орбиты ионов в резонансных ускорителях». По-настоящему таланты Будкера начали раскрываться с началом работ по управляемым термоядерным реакциям. В 1952 году Будкер предлагает две идеи: магнитных пробок для удержания плазмы и релятивистского стабилизированного электронного пучка для ускорения тяжёлых частиц.

В 1954 году для проверки идей по физике ускорителей создаётся Лаборатория новых методов ускорения.

В 1956 году Будкер защищает докторскую диссертацию.

В 1958 году его избирают членом-корреспондентом, а в 1964 году — действительным членом АН СССР.

С 1957 года, при поддержке Игоря Курчатова, Будкер принимается за создание Института ядерной физики Сибирского отделения АН СССР, и в 1958 году его лаборатория преобразуется в отдельный институт.

С начала 1960-х годов Будкер активно занимается реализацией метода встречных пучков, в 1964 году захвачен первый пучок в накопитель ВЭП-1, а в 1967 году коллектив института во главе с Будкером получает Ленинскую премию за эксперименты на встречных пучках. В дальнейшем в институте для экспериментов по физике элементарных частиц строятся коллайдеры ВЭПП-2, ВЭПП-2М, ВЭПП-4.

В 1965 году Будкер впервые предлагает концепцию электронного охлаждения пучков протонов и ионов — метод, применяемый сейчас во многих лабораториях, работающих с тяжёлыми ионами.

Основал и возглавил кафедры общей (1959) и ядерной (1962) физики в Новосибирском государственном университете.

В последние годы жизни Будкер активно продвигал идею линейного коллайдера на энергию в несколько сотен ГэВ.

Личная жизнь 
Жена — Алла Мелик-Пашаева;
 — Диляра Сахибовна Шарафутдинова.

Дети:

—Владимир Будкер, 1941—2005

—Александра Будкер (в замужестве Золотарёва), р. 1946

— Евгений Будкер, р. 1951

— Дмитрий Будкер, известный физик, р. 1962

Основные достижения 
 Ряд работ, посвящённых теории уран-графитовых реакторов и теории кинетики и регулирования атомных реакторов.
 Удержание плазмы в многопробочном магнитном поле (пробкотрон).
 Импульсные безжелезные бетатроны и синхротроны.
 Реализация метода встречных пучков для исследований по физике элементарных частиц (лауреат Ленинской премии, 1967).
 Перезарядная инжекция протонов в кольцевые ускорители.
 Электронное охлаждение протон-антипротонных пучков.

Награды 
 орден Ленина,
 орден Трудового Красного Знамени,
 медали;
 Лауреат Ленинской премии (1967);
 Лауреат Сталинской премии (1949; 1951),
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002, посмертно).

Известные адреса 
Новосибирск, Стоквартирный дом.

Улица Мальцева, д. 6

Память 

 Институ́т я́дерной фи́зики и́мени Г. И. Бу́дкера СО РАН
 Улица Академика Будкера в новосибирском Академгородке
 Улица в Протвино
 Улица в ЦЕРН

Похоронен на Южном (Чербузинском) кладбище Новосибирска.

Примечания

Ссылки 

 
 С. Т. Беляев, В. А. Сидоров, Б. В. Чириков. Академик Герш Ицкович Будкер (К пятидесятилетию со дня рождения) // Успехи физических наук, том 96, вып. 3, ноябрь 1968
 
 
 Будкер в четырёх ракурсах. К 100-летию академика Г. И. Будкера // Наука из первых рук. Том 78, № 2/3, 2018
 Персональная страница на сайте Фотоархив СО РАН
 «People and Things», CERN Courier v.17, No.7-8, 1977, p. 246.
 «Памяти академика Г. И. Будкера», И. Н. Головин, «Атомная энергия», т.44, вып.5, 1978, 395.
 «Г. И. Будкер. Собрание трудов», М., «Наука», 1982.
 «Академик Г. И. Будкер. Очерки. Воспоминания.», «Наука», Новосибирск, 1988.
 «Академик Герш Ицкович Будкер», «Атомная энергия», т.64, вып.5, 1988, 392.
 «G.I.Budker, Reflections & Remembrances», Breizman B.N., Van Dam J.W., New York: AIP Press, 1994.
 Биография Герша Будкера
 Биобиблиография Г. И. Будкера на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН

Физики СССР
Физики России
Физики XX века
Физики по алфавиту
Выпускники физического факультета МГУ
Сотрудники Лаборатории № 2
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Сотрудники СО АН СССР
Физики-ускорительщики
Похороненные на Южном кладбище (Новосибирск)
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР
Сотрудники ИЯФ СО РАН